Сажное — посёлок в Яковлевском районе Белгородской области.

Входит в состав Гостищевского сельского поселения.

География 
Посёлок Сажное находится в восточной части Яковлевского района, примерно 1 км к северо-западу от одноимённого села (относимого к соседнему Саженскому сельскому поселению),  к северо-востоку от райцентра Строитель  к северу от Белгорода.

Через населённый пункт проходит железная дорога Курск — Белгород, имеется ж/д станция «Сажное».

Население

Примечания

Ссылки 
 Сажное (поселок сельского типа)
  Яковлевский район — Сажное
 Сажное, село Яковлевского района Белгородской области

Населённые пункты Яковлевского района (Белгородская область)